El apellido Casagemas puede referirse a:

 Carlos Casagemas (Barcelona, 1881 – París, 1901), pintor catalán amigo de Pablo Picasso.
 Rafael Casagemas (Moyá, 1801 – Buenos Aires, 1883), jurista español, profesor de derecho en la Universidad de Buenos Aires.